Elina Svitolina era la detentrice del torneo, ma deciso di partecipare al concomitante torneo di Stoccarda.

In finale Pauline Parmentier ha battuto Polona Hercog con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (quarti di finale, ritirata)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (primo turno, ritirata)
  Zhang Shuai (primo turno)

 Ekaterina Makarova (primo turno)
 Sorana Cîrstea (primo turno)
 Irina-Camelia Begu (semifinale)
 Aryna Sabalenka (primo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu (primo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)

 İpek Öz (primo turno)

Qualificate 

  Viktoriya Tomova (secondo turno)
  Valentina Ivachnenko (primo turno)
  Danka Kovinić (secondo turno)

 Arantxa Rus (quarti di finale)
 Dalila Jakupovič (primo turno)
 Anna Kalinskaja (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2018